Vicari steht für:

 Vicari, Stadt in der Metropolitanstadt Palermo, Italien

Personen:
 Andrea Vicari (* 1965), britische Jazzpianistin, Komponistin und Hochschullehrerin
 Francesco Vicari (* 1994), italienischer Fußballspieler
 Frank Vicari (1931–2006), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Hermann von Vicari (1773–1868), Erzbischof von Freiburg
 Johann Jakob von Vicari (1740–1805), österreichischer Verwaltungsbeamter, Jurist und Kreishauptmann in Bregenz
 Lisa Vicari (* 1997), deutsche Schauspielerin
 Luciano Vicari (* 1932), italienischer klassischer Geiger
 Maximilian Vicari (1880–1955), deutscher Baurat der Stadt Kempten
 Natale Vicari (1809–1895), Schweizer Politiker, Tessiner Grossrat, Ständerat, Staatsrat und Richter

en:Vicari (surname)